Kansas je stát na středozápadě USA. Kansas může také znamenat:

Geografie 
 Kansas (řeka) – řeka v USA, pravý přítok Missouri
 Kansas (Alabama) – město v Alabamě v USA
 Kansas (Illinois) – město v Illinois v USA
 Kansas (Ohio) – město v Ohiu v USA
 Kansas (Oklahoma) – město v Oklahomě v USA

Umění
 Kansas (film) – film z roku 1988 s Mattem Dillonem a Andrew McCarthym
 Kansas (skupina) – rocková hudební skupina
 Kansas (album) – album skupiny Kansas z roku 1974
 Kansas (píseň) – píseň z filmu The Muppets' Wizard of Oz

Související rozcestník 
 Kansas City